

Persone 
 Giorgio Faletti – scrittore, attore e cantautore italiano
 Guglielmo Faletti – vescovo italiano

Altro 
Faletti's Hotel – storico albergo di Lahore (Pakistan)

Pagine correlate 

Falletti